Подготовленное фортепиано (или препарированное фортепиано) — фортепиано, звук которого создаётся с помощью различных предметов, которые помещаются на или между струнами или же на молоточки; в результате фортепианное звучание совмещается с перкуссионным, создавая особый неповторимый звук. Идея изменить тембр инструмента с помощью помещения различных объектов в дальнейшем была использована и в других инструментах — например, препарированная гитара.

Изобретателем подготовленного фортепиано и человеком, который утвердил этот термин в музыкальном мире, стал Джон Кейдж. В качестве своих предшественников он называл Генри Коуэлла и Эрика Сати; последний ещё в 1913 году исполнял на подготовленном фортепиано свои «шесть крошечных танцев» к пьесе собственного сочинения «Ловушка Медузы» ().

Подготовленное фортепиано также нашло своё применение в различных направлениях популярной экспериментальной музыки — так, оно звучит в песне The Velvet Underground «All Tomorrow's Parties» и в альбоме Дэвида Боуи Lodger.

Фортепиано
Экспериментальная музыка